Спо́йлер ( «помеха» от  «портить, мешать») — многозначный термин.

 Спойлер — гаситель подъёмной силы на крыльях самолёта.
 Спойлер — приспособление в автомобиле, которое превращает турбулентный поток воздуха в ламинарный и снижает сопротивление воздуха.
 Спойлер — кандидат или партия на выборах, который (которая) не имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов за другого кандидата со сходной программой, понижая тем самым его шансы на победу.
 Спойлер — преждевременно раскрытая важная информация, которая портит впечатление от художественного произведения, разрушая интригу.
 Спойлер — персонаж серии комиксов о Бэтмене.
 «Спойлер» — российский сериал 2021 года.

См. также 
 Спойлерон — гибрид элерона и спойлера.